Per Trattato di Huế ci si può riferire a:

 Trattato di Huế (1863)
 Trattato di Huế (1883)
 Trattato di Huế (1884)